El término Up o UP puede referirse a:

Cine 

 Up! (1976), película de Russ Meyer.
 Up (1984), película (cortometraje).
 Up (2009), película animada de Disney/Pixar.

Videojuegos 
 Up (2009), basado en la película de Pixar para las plataformas vigentes Xbox 360, Wii, PlayStation 3, PlayStation 2, PSP, Nintendo DS, Mac OS X, Windows
 Up (2009), juego educativo infantil con los personajes de la película, para las consolas V.Smile de VTech que no puede incluirse en el grupo anterior

Música 
 Up (1976), álbum de Morrissey–Mullen.
 Up (1989), álbum de ABC.
 Up (1995), álbum de Great Big Sea.
 Up (1998), álbum de R.E.M.
 Up! (2002), álbum de Shania Twain.
 Up (2002), álbum de Peter Gabriel.
 Up! (2003), canción de Shania Twain, perteneciente al álbum homónimo
 Up (2011), canción de James Morrison con Jessie J, perteneciente al álbum The Awakening.
 Up (2014), canción de Olly Murs con Demi Lovato, perteneciente al álbum Never Been Better.
 Up (2021), canción de Cardi B.
 The Up, banda de EE.UU.

Política 
 Unidad Popular (desambiguación).
 Unión Popular, partido político argentino.
Unión Patriótica, partido político chileno.
 Unión Patriótica, partido político colombiano.
 Unión Patriótica, partido político español.
 Unidos Podemos, coalición electoral española.

Enlaces externos 

Siglas